Corbaccio (italienisch für „Krähe“) steht für:

 Corbaccio (Verlag), Mailänder Verlag
 Il Corbaccio, Erzählung von Giovanni Boccaccio von 1355